Die Divizia B 1987/88 war die 48. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. FC Constanța, FC Inter Sibiu und FC Bihor Oradea stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten vier Vereine jeder Gruppe in die Divizia C abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1987/88 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1987/88
1987 88